

Persone 
 Adolfo di Nassau-Saarbrücken (1526-1559) – nobile tedesco
 Carlo Luigi di Nassau-Saarbrücken (1665-1723) – nobile tedesco
 Carolina di Nassau-Saarbrücken (1704-1774) – nobildonna tedesca
 Enrico Luigi di Nassau-Saarbrücken (1768-1797) – nobile tedesco
 Filippo III di Nassau-Saarbrücken (1542-1602) – nobile tedesco
 Giovanni II di Nassau-Saarbrücken (1423-1472) – nobile tedesco
 Giovanni Luigi di Nassau-Saarbrücken (1472-1545) – nobile tedesco
 Guglielmo Luigi di Nassau-Saarbrücken (1590-1640) – nobile tedesco
 Gustavo Adolfo di Nassau-Saarbrücken (1632-1677) – nobile tedesco
 Guglielmo Enrico di Nassau-Saarbrücken (1718-1768) – nobile tedesco
 Luigi di Nassau-Saarbrücken (1745-1794) – nobile tedesco
 Luigi Crato di Nassau-Saarbrücken (1663-1713) – nobile tedesco

Storia di famiglia 
 Nassau-Saarbrücken – casata noble tedesca che regnò sulla contea (principato dal 1735) di Nassau-Saarbrucken